Кулумбаев — фамилия; имеет женскую форму Кулумбаева.
 Кулумбаев, Абли — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кулумбаев, Джусубалы (1892—1978) — старший чабан колхоза «Куланак» Куланакского района Тянь-Шаньской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда.
 Кулумбаев, Курманали (1898 — ?) — советский государственный деятель, председатель Главного Суда Киргизской АССР.
 См. также 
 Кулибаев